Carloman of Karloman is de naam van diverse Frankische koningen:
 Carloman van Landen "de Oudere" (overleden 615), de vermoedelijke vader van Pepijn van Landen
 Carloman (hofmeier) (ca. 715 - 754), hofmeier in oostelijk Frankenland, zoon van Karel Martel en broer van Pepijn de Korte
 Karloman I (751 - 771), koning van Austrasië, jongere broer van Karel de Grote
 Pepijn van Italië (777 - 810), koning van Italië, zoon van Karel de Grote, tot 792 Karloman geheten
 Carloman de Blinde (847 - 876), zoon van Karel de Kale, kwam in opstand tegen zijn vader en werd door hem blindgemaakt
 Karloman van Beieren (828 - 880), koning van Beieren
 Karloman II van Frankrijk (866 - 884), koning van West-Frankenland